Купата на европейските шампиони 1985/86 е 31-вото издание на турнира. 31 клубни отбора участват в него, в това число 30 национални шампиона от предходния сезон и Ювентус като носител на трофея. Албания не записва отбор за участие, а отборите от Англия са изключени от надпреварата след трагедията от Хейзел.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 7 май 1986 г. на стадион Рамон Санчес Писхуан в Севиля пред 70.000 зрители.

Стяуа Букурещ става първият източноевропейски носител на трофея. Огромни заслуги за успеха има вратарят на румънския шампион Хелмут Дукадам, който прави фантастичен мач в Севиля, където не само спасява стопроцентови положения по време на срещата, но и отбива всички четири дузпи на противника.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 18 септември, а реваншите са на 2 октомври 1985 г.

1 Първата среща се играе в Хожов.
2 Първата среща се играе в Люксембург.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 23 октомври, а реваншите са на 7 ноември 1985 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 5 март, а реваншите са на 19 март 1986 г.

3 Реваншът се играе в Хелзинки.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 2 април, а реваншите са на 16 април 1986 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1984/85
 Купа на УЕФА 1984/85

Weblinks 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1984/85
 Детайли на мачовете за сезон 1984/85 в rsssf.com

Европейска шампионска лига